Il doppio del torneo di tennis Paris Masters 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Todd Woodbridge che hanno battuto in finale Wayne Black e Kevin Ullyett 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)

 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paris Masters 2004